Бекенштейн:

 Бекенштейн, Иоганн Симон (1684—1742) — русский академик, профессор правоведения.
 Бекенштейн, Яаков (1947—2015) — израильский физик-теоретик.